Василий Семёнович Слободзян (23 марта 1916, Бахматовцы, Хмельницкая область — февраль 1942) — механик-водитель танка «БТ-5» 207-го отдельного разведывательного батальона 6-й Краснознамённой танковой бригады 1-й армейской группы, младший комвзвод. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 23 марта 1916 года в селе Бахматовцы ныне Хмельницкого района Хмельницкой области Украины в крестьянской семье. Украинец. Член ВКП(б) с 1941 года. Окончил 4-классную сельскую школу и в 1935 году — курсы трактористов. Работал трактористом в колхозе.

В Красной Армии с октября 1937 года. Служил в Забайкалье. Окончил школу младших командиров и был назначен механиком-водителем танка.

Участник боёв с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол с 18 июля по 16 сентября 1939 года.

Механик-водитель танка «БТ-5» 207-го отдельного разведывательного батальона младший комвзвод Василий Слабодзян отличился в боях у горы Баин-Цаган. Умелым управлением боевой машиной он способствовал уничтожению трёх орудий и пятнадцати солдат противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1939 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга, младшему комвзводу Слободзяну Василию Семёновичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1940 году отважный воин-танкист демобилизован. Работал заместителем директора МТС в родном селе.

В августе 1941 года Герой халхингольских боёв вновь призван в Красную Армию. Сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Южном и Юго-Западном фронтах. Командир танка «Т-34» старший лейтенант Слободзян В. С. пропал без вести в феврале 1942 года в районе города Барвенково Харьковской области Украины.

Награды 
Награждён орденом Ленина, Отечественной войны 1-й степени.

Память 
В родном селе установлен бюст Героя.

Литература 
 
 Гордость и слава Подолии. — Львов, 1985.
 Кузнецов И. И., Джога И. М. Первые Герои Советского Союза (1936—1939). — Иркутск, 1983.

Ссылки 

Танкисты Великой Отечественной войны
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны